Als Plymouth Modell P5 wurden zwei Modelle des Automobilherstellers Plymouth bezeichnet:
 Plymouth Business (1935–1938)
 Plymouth Roadking (1938–1940)